Termenul „Carieră” se poate referi la:

Carieră de piatră, Exploatare minieră sub cerul liber
Carieră, Etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională